Montan kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montan, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Spanien 

 Montán (kommun), Valencia, Província de Castelló, 
 Montán (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar